Odry kan syfta på följande platser:

Polen 

 Odry (ort i Polen), Pommerns vojvodskap, Powiat chojnicki,

Tjeckien 

 Odry (ort i Tjeckien), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar